Als Spiegelkabinette werden bezeichnet

 prunkvoll mit Spiegeln dekorierte Räume in Schlössern und Palästen, siehe Spiegelsaal
 verspiegelte Irrgärten und Jahrmarktsattraktionen, siehe Spiegellabyrinth
 Belustigungsräume mit verzerrenden Spiegeln, siehe Lachkabinett.